Епархия Сент-Этьена () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Сент-Этьен, Франция. Епархия Сент-Этьена распространяет свою юрисдикцию на территорию департамента Луара. Епархия Сент-Этьена входит в митрополию Лиона. Кафедральным собором епархии Сент-Этьена является церковь святого Карла Борромео.

История 

26 декабря 1970 года Римский папа Павел VI издал буллу Signa temporum, которой учредил епархию Сент-Этьена, выделив её из архиепархии Лиона.

Ординарии епархии 

 епископ Поль-Мари Франсуа Руссе (23.02.1971 — 28.09.1987);
 епископ Пьер Жак Жоаттон (20.04.1988 — 28.06.2006);
 епископ Доминик Лебрён (28.06.2006 — 10.07.2015);
 вакансия (10.07.2015 — по настоящее время).

Источник 

 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Signa temporum

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Информация 
 Информация 

Сент-Этьен